Schwerstedt kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Schwerstedt, Sömmerda – kommun, Sömmerda, Thüringen, 
 Schwerstedt, Weimarer Land – tidigare kommun, Weimarer Land, Thüringen,